Rückkehr ist der Titel von:
 Rückkehr (Strugazki), russischer Roman von Arkadi und Boris Strugazki
 Unter Verdacht: Rückkehr, deutscher TV-Film (2011)
 Atlantis – Die Rückkehr, US-amerikanischer Spielfilm (2003)
 Titanic 2 – Die Rückkehr, US-amerikanischer Spielfilm (2010)

Siehe auch:
 Aliens – Die Rückkehr
 Batmans Rückkehr
 Draculas Rückkehr
 Dschafars Rückkehr
 Mary Poppins’ Rückkehr
 Die Rückkehr der Jedi-Ritter
 The Revenant – Der Rückkehrer
 Rückkehr nach Reims
 Die Rückkehr des Sandokan
 Rückkehr nach Montauk
 Die Rückkehr
 Heimkehr
 Return